Christian Brunhart ist der Name folgender Personen:

* Christian Brunhart (Politiker, 1851) (1851–1911), liechtensteinischer Politiker
 Christian Brunhart (Politiker, 1956) (* 1956), liechtensteinischer Politiker (FBP)